Die Liste von Erstflügen von Fluggeräten ist eine Auswahl der Erstflüge von Luftfahrzeugen mit Datum des Erstfluges.

1800–1880

1880–1909

1910–1919

1920–1929

1930–1939

1940–1949

1950–1959

1960–1969

1970–1979

1980–1989

1990–1999

2000–2009

2010–2019

Seit 2020 

Leonardo AW249

Siehe auch 
 Zeittafel der zivilen Luftfahrt
 Chronologie der Luftfahrt

!
Erstfluge
!
Erstfluge von Fluggeraten